Людское —  прежнее название деревни Люцково в Опочецком районе Псковской области
 Людское —  село в Сосковском районе Орловской области